Les personnalités suivantes partagent les mêmes prénom et nom :
Jonathan Williams (militaire) (1750 - 1815), homme d'affaires, militaire, homme politique et écrivain américain, commandant du Corps des Ingénieurs de l'Armée américaine ;
 (1929 – 2008), poète et auteur américain ;
 (1942 – 2014), coureur automobile britannique ;
Jonathan Williams (athlète), né en 1983, athlète bélizien, spécialiste du 400 mètres haies ;
Jonathan Williams (football), né en 1993, footballeur international gallois.

Il y a également un quasi homonyme :
Johnathan Williams, né en 1995, joueur américain de basket-ball.